Il singolare del torneo di tennis New South Wales Open 1972, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1972, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Virginia Wade (finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Gail Chanfreau (terzo turno)

 Pat Coleman (semifinali)
 Barbara Hawcroft (semifinali)
 Mona Schallau (secondo turno)
 Anne Coleman (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1972